Kakteen steht für:
 Kakteengewächse
 Kakteen (Berger), Buch von Alwin Bergers
 Kakteen (Krainz), von Hans Krainz herausgegebene Loseblattsammlung
 Kakteen (Briefmarkenserie), Briefmarkenserie der DDR